Kęty – miasto w województwie małopolskim, w powiecie oświęcimskim
 Kęty – gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie oświęcimskim
 Kęty – stacja kolejowa w Kętach, w województwie małopolskim

Zobacz też 
 Dekanat Kęty
 Grupa Kęty
 Kanty
 Kęty Podlesie